Амстерда́мская шко́ла () — архитектурный стиль, возникший и развивавшийся в Нидерландах в первой трети XX века. Частный случай архитектурного экспрессионизма.

Вдохновлённый социалистическими идеями, этот стиль применялся при строительстве зданий самого разного назначения, в том числе особняков и многоквартирных домов. На архитектуру Амстердамской школы оказали влияние как неоготика и архитектура эпохи Возрождения, так и работы выдающегося нидерландского архитектора Хендрика Петрюса Берлаге.

Постройки Амстердамской школы, испытавшие влияние экспрессионизма, часто имели закруглённую, «органическую» форму фасадов и множественные декоративные элементы, не носившие функционального назначения: шпили, скульптурные изображения и окна с горизонтальной «расстекловкой», напоминавшей лестницу.

Движение «Амстердамская школа» зародилось в архитектурном бюро Эдуарда Кёйперса в Амстердаме. Несмотря на то, что самого Э. Кёйперса вряд ли можно было отнести к прогрессивным художникам, он не ограничивал архитекторов, работавших под его началом, в возможности творить. Три лидера Амстердамской школы — Мишель де Клерк, Йохан ван дер Мей и Пит Крамер — работали у Кёйперса до 1910 года. Побудительным мотивом движения стало развитие Амстердама. Дело в том, что в 1905 году городом был впервые принят градостроительный кодекс, и вскоре городские власти наняли Йохана ван дер Мея в качестве специального «советника по эстетике» для проведения слаженной политики в области городской архитектуры.

Первым произведением Амстердамской школы считают кооперативно-торговый «Схепвартхёйс» (Дом судоходства, ), построенный в 1912 году по проекту ван дер Мея с участием де Клерка и Крамера. «Схепвартхёйс» воплотил в себе те черты, которые стали основными приметами стиля Амстердамской школы. Он был кирпичным, имел крышу сложной формы и большое количество украшений: декоративную кладку стен, художественное стекло, кованые элементы и скульптурные украшения. Целью применения этих элементов было создание единого в стилистическом плане экстерьера и интерьера социального здания.

Наиболее важным и «плодовитым» участником Амстердамской школы был Мишель де Клерк. Другими членами движения были: Ян Гратама (), который подарил движению его название, Б. Т. Буйинга (), П. Х. Эндт (), Х. Т. Вейдевелд (), Й. Ф. Стал (), К. Й. Блау () и П. Л. Марнетте (). С 1918 по 1931 годы издавался журнал «Вендиген» (, «Повороты» или «Перемены»), который был рупором Амстердамской школы.

Наиболее известные произведения Амстердамской школы находятся в Амстердаме, и среди них — «Корабль», главное произведение этого стиля, построенный Мишелем де Клерком. Движение и его последователи принимали активное участие в разработке перспективного плана развития Амстердама под руководством Х. П. Берлаге. Однако после смерти де Клерка Амстердамская школа утратила своё ведущее значение на нидерландской архитектурной сцене. Построенный в 1924 году в Гааге универсальный магазин «Де Бейенкорф» () считается последним образцом классической Амстердамской школы. Здания в стиле Амстердамской школы (в основном протестантские церкви) возводились вплоть до начала Второй мировой войны, однако влияние этого стиля уже не имело прежнего значения.

Ссылки 

 Экспрессионизм и Амстердамская школа
 Музей Амстердамской школы, расположенный в «Корабле» де Клерка
 Амстердамская школа

Архитектурные стили
Архитектура Нидерландов